Гуманенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуманенко, Владимир Поликарпович (1911—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.
 Гуманенко, Евгений Константонович — советский и российский деятель военной медицины, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор наук, генерал-майор медслужбы.
 Примечания